Peavy ist der Familienname folgender Personen:
 Jake Peavy (* 1981), US-amerikanischer Baseballspieler
 Nathan Peavy (* 1985), US-amerikanischer Basketballspieler

Peavy ist der Spitzname von
 Peter Wagner (Musiker) (* 1964), deutscher Musiker

Siehe auch:
 Peavey